Karl Jonsson, med olika stavningar, kan syfta på:

 Karl Jónsson (cirka 1135–1213), isländsk abbot och författare
 Karl "Kalle" Johnsson (1980–), serieskapare och illustratör
 Carl Jonsson i Skog (1845–1917), riksdagsman
 Carl Johan Jonsson (1855–1939), häradsdomare, landstingsman och riksdagsledamot
 Karl Jonsson (1891–1981), kamrer och inspicient
 Karl Jonsson (aktiv på 1920-talet), boxare i Solna BK, svensk mästare i lätt tungvikt 1923, känd som "Kalle Masen"
 Carl Johnsson (1908–1989), högerhalv i fotbollsklubben Gais
 Carl Jonsson (1953–), musiker, mer känd som Carla Jonsson
 Calle Jonsson (1983–), svensk misstänkt för misshandel i Grekland
 Carl Jonsson (dragkampare), deltog i OS 1912